

Persone
 Cozi Costi (...) – cantante britannica
 Eleonora Costi (1983) – cestista italiana
 Fabiana Costi (1986) – calciatrice italiana
 Giandomenico Costi (1969) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Robinio Costi (1943) – politico italiano
 Silvano Costi (1927-1993) – politico italiano

Altro
 Costi – plurale di costo
 Costi – villaggio del comune rumeno di Vânători